Полевой — опустевший посёлок в Ленинском районе Волгоградской области Волгоградской области России. Входит в состав Заплавненского сельского поселения. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года населения не зафиксировано.

История

География 
Расположен в юго-восточной части области.

Уличная сеть не развита.

Абсолютная высота 17 метров над уровня моря
.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 75 % из общей численности населения в 4 человека

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Ленинского района (Волгоградская область)